Adel steht für:

 Adel, exklusive Gesellschaftsschicht
 ein mathematisches Objekt, siehe Adelring

Adel ist der Name folgender Orte:
 Adel (Leeds), West Yorkshire, England
 Al-Adel (Bagdad) Stadtbezirk von Bagdad, Irak

in den Vereinigten Staaten:
 Adel (Georgia), im Cook County
 Adel (Indiana), im Owen County
 Adel (Iowa), im Dallas County
 Adel (Missouri), im Mercer County
 Adel (Montana), im Cascade County
 Adel (Oklahoma), im Pushmataha County
 Adel (Oregon), im Lake County
 Adel (Texas), im Lavaca County
 Adel Township

im NRHP gelistete Objekte:
 Adel Bridge, in Adel, Iowa, ID-Nr. 02000374
 Adel Public Square Historic District, in Adel, Iowa, ID-Nr. 09000106

Adel ist der Familienname folgender Personen:
 Atheer Adel (* 1985), deutscher Schauspieler und Musiker
 Carolyn Adel (* 1978), surinamische Schwimmerin
 Gholam Ali Haddad-Adel (* 1945), iranischer Politiker
 Ibrahim Adel (* 2001), ägyptischer Fußballspieler
 Kurt Adel (1920–2009), österreichischer Literatur- und Sprachwissenschaftler
 Matthijs van den Adel (* 1944), niederländischer Bankmanager
 Saif al-Adel (* 1960), ägyptisches Al-Qaida-Mitglied
 Sharon den Adel (* 1974), niederländische Sängerin und Komponistin
 Yathreb Adel (* 1996), ägyptische Squashspielerin

Siehe auch:
 Adell
 Adil
 Odel